Mueang Kalasin (în ) este un district (Amphoe) din provincia Kalasin, Thailanda, cu o populație de 145.579 de locuitori și o suprafață de 649,9 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 17 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 180 de sate (muban).

Numerele lipsă sunt subdistricte (tambon) care acum formează Don Chan district.

Amphoe în provincia Kalasin